Суперкубок Бельгии по футболу 1991 () — 13-й розыгрыш Суперкубка Бельгии, в котором встречались чемпион страны сезона 1990/91 «Андерлехт» и обладатель Кубка Бельгии 1990/91 «Брюгге». Встреча состоялась 7 августа 1991 года в Брюсселе, на стадионе Констант Ванден Сток.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на goalstream.org

1991
Матчи ФК «Брюгге»
Матчи ФК «Андерлехт»
Бельгия
Спорт в Бельгии в 1991 году
Спортивные соревнования в Брюсселе
События 7 августа
Август 1991 года